bosiljak, biljka, začin
 Bosiljak, časopis Ivana Filipovića